Samuel Hoare peut désigner:
 Samuel Hoare (abolitionniste), dit Samuel Hoare Jr car son père s'appelait déjà Samuel Hoare, banquier et abolitionniste britannique, membre de la communauté quaker, ancêtre des suivants (1751–1825) ;
 Samuel Hoare (1er baronnet), membre du parlement britannique et du parti conservateur (1841-1915), arrière-petit-fils du précédent et père du suivant ;
 Samuel Hoare, vicomte Templewood (1880-1959), fils du précédent, également homme politique conservateur britannique et plusieurs fois ministre.